«Perro Fiel» — третій сингл одинадцятого студійного альбому колумбійської співачки Шакіри — «El Dorado», за участю американського репера Nicky Jam. Сингл вийшов 29 вересня 2017.

Список композицій 
Цифрове завантаження
 "Perro Fiel" — 3:16

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Сингли 2017
Пісні 2017
Пісні Шакіри
Іспаномовні пісні
Пісні, написані Шакірою